Каунс () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Ландек. . Официальный код  —  ''''.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Вольфганг Фельбермайер.

Примечания 

Общины Тироля